«Нью-Йорк, Нью-Йорк» () — гостиница-казино, расположенная в квартале Лас-Вегас-Стрип (территория Парадайз, округ Кларк, штат Невада, США<ref name="str">«Нью-Йорк, Нью-Йорк»  на сайте structurae.de</ref>). Владелец комплекса — .

 Описание 

Корпорация  купила этот участок земли под застройку в 1992 году за 31,5 миллионов долларов и передала подряд на строительство компании . Строительство началось в марте 1995 года и обошлось в 460—485 миллионов долларов.

Комплекс гостинично-игровых зданий на Лас-Вегас-Стрип под названием «Нью-Йорк, Нью-Йорк» был открыт для постояльцев и игроков 3 января 1997 года. Им предлагается 2024—2035 номеров и 7800 м² игровой площади, 10-этажный гараж; общая площадь застройки — около 7,28 га (18 акров). С 2003 года в стенах комплекса регулярно выступает Cirque du Soleil со своим специальным шоу  18+. Название гостиницы-казино обусловлено тем, что по задумке архитекторов она представляет собой Нью-Йорк в миниатюре: на её территории присутствуют небоскрёбы, Статуя Свободы и даже Нью-Йоркская бухта.

Там же функционируют американские горки  высотой до 62 метров и протяжённостью почти 1,5 км, развивающие скорость до 108 км/ч.
 
Кроме того, основная игровая зона носит название «Центральный парк», а мини-квартал магазинов — Гринвич-Виллидж. В архитектуре комплекса не предусмотрены знаменитые «башни-близнецы» Всемирного торгового центра, так как авторы идеи, , Марк Адвент и , заявили, что изобразили «Нью-Йорк 1940-х», когда они ещё не были построены.

 Примечания 

 Ссылки 

 Официальный сайт гостиницы-казино 
 Строительство «Нью-Йорк, Нью-Йорк»  на сайте pcap.com
 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»  на сайте emporis.com
 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»  на сайте skyscraperpage.com
 New Las Vegas casino taste of the Big Apple  на сайте газеты Bangor Daily News, 2 декабря 1996

Гостиницы Лас-Вегаса
Казино Лас-Вегаса
Здания и сооружения, построенные в 1997 году в США
Лас-Вегас-Стрип
Гостиницы-небоскрёбы США
MGM Resorts International
1997 год в Неваде